Кристи́н Эли́забет Ми́ллер (; род. , , штат Калифорния) — американская актриса.

Биография 
Кристин Миллер родилась 20 августа 1976 года в Манхэттен-Бич, штат Калифорния. Её мать была хореографом.

Впервые дебютировала в 1995 году в телесериале «Спасенные звонком: Новый класс», сыграв роль Робин в одном эпизоде.

Миллер снялась в кинофильмах «Бассейн», «Падший ангел», «Одинокая белая женщина-2: Психоз», а также во многих американских телешоу, таких как «Это мой Буш!», «Шпионки», «Зачарованные». Кроме того, Кристин озвучивала Лизу — одного из главных персонажей скандального кукольного фильма «Команда Америка: мировая полиция».

Личная жизнь 
С июня 2007 года Кристен замужем за телепродюсером Морганом Лэнгли. Кристен живёт с мужем в её родном городе Манхэттен-Бич.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Актрисы озвучивания США